

PEI
Parque Estadual de Ilhabela — no Brasil
Política Externa Independente — adotada no Brasil de 1961 a 1964
População em Idade Ativa (População Economicamente Inativa)
Ilha do Príncipe Eduardo

Pei
Shen Pei (m. 204) — ministro do Período dos Três Reinos, China
Pei Wenzhong (1904-1982) — paleontólogo, arqueólogo e antropólogo chinês
Ieoh Ming Pei (1917-2019) — arquiteto norte-americano de origem chinesa
Pei-Yuan Wei — taiwanês, criador do ViolaWWW, um dos primeiros navegadores web gráficos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de siglas

PEIxoto